Le elezioni comunali in Liguria del 2006 si tennero il 28-29 maggio.

Savona

Savona 

Liguria
2006